Arara
 Arara, uma ave
 Arara (Paraíba), município 

Araras
 Araras (São Paulo), município em São Paulo, Brasil
 Araras (Petrópolis), bairro
 Arara Shawãdawa, povo indígena brasileiro
 Araras do Aripuanã, povo indígena brasileiro
 Araras do Pará, povo indígena brasileiro
 Araras de rondônia, povo indígena brasileiro

Língua arara
 Língua arara do Rio Branco, uma língua isolada
 Língua arara do Rio Guariba, uma língua tupi
 Língua caro, uma língua tupi

Arará
 Parque Arará, no Rio de Janeiro
 Arará (navio)
 os exemplares alados dos cupins, quando abandonam o ninho para o voo nupcial

Ararás
 Ararás, grupo humano no Caribe

 Língua arara

Desambiguações de topônimos